Osmotherley (Cumbria)
 Osmotherley (North Yorkshire)